Подгайцы — название населённых пунктов на Украине:

 Подгайцы  — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
Подгайцы — село в Луцком районе Волынской области.
 Подгайцы — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Подгайцы — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Подгайцы — село в Млиновском районе Ровненской области.
Подгайцы — город в Тернопольской области, административный центр Подгаецкого района.
 Подгайцы — село в Шумском районе Тернопольской области.